

Разград () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Вилчедрим.
 Разград () — місто в Разградській області. Входить до складу общини Разград.
 Разград () — община в Разградській області.